Isomura ist der Familienname folgender Personen:

 Hayato Isomura (* 1992), japanischer Schauspieler
 Itsumichi Isomura (* 1950), japanischer Filmregisseur
 Ryōta Isomura (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Isomura (1930–2007), japanischer Politiker und Ökonom
 Tomomi Isomura, japanische Synchronsprecherin
 Yoshiyuki Isomura (* 1955), japanischer Golfer